Иштыхан () — город, административный центр Иштыханского района Самаркандской области Узбекистана.

История

Раннее средневековье 
Остатки средневекового города — Иштихан-тепе расположены недалеко от современного. Иштихан-тепе возник около VI века и в IX—X веках испытал, по предположениям историков, период расцвета.

Этому времени принадлежат найденные здесь квадратные кирпичи с круглыми орнаментальными клеймами, монеты и керамика.

В южной части городища раскопано жилое здание с пахсовыми стенами и полами, выстланными двумя и тремя рядами жжённого кирпича разных размеров (30×15×3-3,5 см и 34×17×3-5 см). Там встречен необычно большой кирпич размером 49×49×6 см, единственный квадрат.

В 740—760 годах Иштиханом управлял тюркский правитель Кара-Бугра.

В IX—XIII веках 
Автор Х века Ибн Хаукаль сообщает: «Иштихан — отдельно стоящий город, очень здоровый и изобилующий окрестными селениями, садами, лугами, местами для прогулок и болотами, поросшими тростником. Хотя, впрочем, весь Согд довольно однообразен в смысле здоровья, плодородия, растительности, плодов и посевов… В Иштихане имеется цитадель в шахристане и рабад, а также протоки и плантации. Из одного его селения происходил Оджейф б. Анбаса».

Новое и новейшее время 
С 1943 года Иштихан имел статус посёлка городского типа.

Статус города был присвоен Иштихану в 1984 году.

В настоящее время город разделён на четыре махалли: Г.Гулом, Ж.Махмудов, Узбекистон и Иштихон МФЙ.

География 
Город расположен в 25 км от железнодорожной станции Каттакурган (на линии Самарканд — Навои).

Население

Примечания

Литература 
 

Города Самаркандской области